Городско́й о́круг го́род Арзамас — муниципальное образование в Нижегородской области России.

Административный центр — город Арзамас.

История 
В 2005 году было создано муниципальное образование город Арзамас, наделённое статусом городского округа в границах одного населённого пункта.

Законом от 4 мая 2022 года в состав городского округа была включена территория упразднённого Арзамасского муниципального района.

Население 

Численность населения городского округа в новых границах (с бывшим муниципальным районом) по состоянию на 1 октября 2021 года составляет  жителей.

Населённые пункты 
В состав городского округа с мая 2022 года входят 106 населённых пунктов, в том числе два городских населённых пункта — собственно город Арзамас и рабочий посёлок Выездное — и 104 сельских населённых пункта:

Руководители 
 Мэр города
 Александр Щелоков  — с 12 декабря 2018 года

Примечания 

Административные единицы по алфавиту
Городской округ город Арзамас